Правило 7 Правил игры в футбол регламентирует продолжительность футбольного матча.

Основное время 

Футбольный матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый, если судья и команды-участницы не согласовали перед игрой иного варианта. Любая договорённость об уменьшении времени тайма должна быть достигнута до начала матча и не должна противоречить регламенту соревнований.

Перерыв 

Игроки имеют право на перерыв между двумя таймами основного времени, продолжительность которого указывается в регламенте соревнований, но не должна превышать 15 минут.

Добавленное время 

К продолжительности каждого из таймов может быть добавлено время, потраченное в ходе игры на:

 проведение замен
 оценку серьёзности травм игроков
 транспортировку травмированных игроков с поля для оказания помощи
 умышленное затягивание игроками возобновления игры
 любые иные причины

Продолжительность добавленного времени определяется судьёй.

11-метровый удар 
Если время матча истекло, а 11-метровый удар должен быть пробит или перебит, то продолжительность тайма увеличивается на время, необходимое для завершения удара.

Недоигранные матчи 

Все недоигранные матчи переигрываются, если в регламенте соревнований не содержится иного положения

Правила футбола